I. Mistrzostwa Europy w Boksie Kobiet odbyły się w dniach 10-14 kwietnia 2001 w Saint-Amand-les-Eaux we Francji. W tabeli medalowej zwyciężyły Rosjanki, zdobywając 6 złotych krążków.

Medalistki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Tabela i wyniki na Amateur-boxing.strefa.pl

2
2001 w boksie
2001 we Francji